Черноба́ев (Черноба́ева) — русская фамилия. Известные носители:
 Чернобаев, Анатолий Александрович (род. 1940) — советский и российский историк, главный редактор журнала «Исторический архив».
 Чернобаев, Виктор Максимович (1930—2021) — советский и белорусский оперный певец (бас), солист Большого театра Белоруссии (1958—2011), народный артист Белорусской ССР (1964).
 Чернобаев, Евгений Иванович (1869—1915) — поэт, переводчик.

Чернобаева 
 Чернобаева, Мария Филипповна (Гринчик; 1928—2016) — советский и украинский педагог, Герой Социалистического Труда, директор школы-интерната № 3 г. Днепропетровска.